Третий Кубок ярмарок впервые был разыгран в один сезон 1960/61. «Бирмингем Сити» вновь вышел в финал и вновь проиграл его «Роме». Снова от каждого города играла только одна команда.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ярмарок 1960/61 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок ярмарок 1960/61 на сайте Eurocups-uefa.ru

Футбол в Европе в 1960 году
Футбол в Европе в 1961 году
Кубок ярмарок